Bringing Up Father (strip), een Amerikaanse stripreeks
Bringing Up Father (1928), een film van Jack Conway
Bringing Up Father (1946), een film van Edward F. Cline